Ирена, домой! () — польский художественный фильм, комедия 1955 года.

Сюжет 
На экране 50-е годы XX века. Закат эпохи сталинизма. Главная героиня комедии, Ирена Маевская, воплощая в жизнь лозунг коммунистов «Женщина-на трактор!», пытается вырваться из серости будней и заняться профессиональной деятельностью. Вопреки требованиям мужа-ретрограда, окружению и судьбе она стремится стать водителем такси.

В ролях 

 Лидия Высоцкая — Ирена Маевская.
 Адольф Дымша — Зыгмунт Маевский, муж Ирены.
 Ханка Белицкая — Квятковская.
 Казимеж Брусикевич — руководитель Мецё, жених Квятковской.
 Игнацы Маховский — Зигмунт, парикмахер.
 Хелена Бучиньская — Новакова.
 Людвик Семполинский — Котовский.
 Влодзимеж Скочиляс — Владек.
 Зофья Перчинская — Крыся.
 Станислав Волиньский — Олех.
 Ирена Скверчиньская — соседка.
 Тадеуш Шмидт — сосед Крыси.
 Станислав Игар — парикмахер.
 Станислав Яворский — продавец в магазине игрушек.
 Хенрик Хунко — мужчина на пикнике.

Ссылки 
 Описание фильма  на сайте filmpolski.pl 
 Описание фильма  на сайте filmweb.pl 

Кинокомедии 1955 года
Кинокомедии Польши